Consejo Federal hace referencia a varios artículos:

Entidades gubernamentales
 Consejo Federal (Alemania), representación de los 16 estados federales alemanes.
 Consejo Federal (Austria), cámara Alta del parlamento federal austriaco.
 Consejo Federal (Suiza), gobierno federal suizo.
 Consejo Federal de Gobierno, organismo compuesto por los Poderes municipales, estatales y nacionales de Venezuela.
 Consejo Federal Nacional, parlamento de los Emiratos Árabes Unidos.
 Consejo de la Federación, cámara alta de la Asamblea Federal de Rusia.
 Consejo Ejecutivo Federal, entidad formal en la que recae el poder ejecutivo en Australia.

Deportes 
 Consejo Federal, órgano interno de la Asociación de Fútbol Argentino.